Pecos kan syfta på:

 Pecos County – ett county i Texas
 Pecos, Texas – en stad i Texas
 Pecos River – en flod i USA